Пи́тер Джеймс Макпа́рланд () — североирландский футболист и футбольный тренер. Выступал за национальную сборную Северной Ирландии, забил 5 голов на чемпионате мира 1958 года.

Карьера 
Начал свою карьеру в ирландском «Дандолке». В 1952 году перешёл а «Астон Виллу» за 3880 фунтов. 10 сезонов отыграл за «Астон Виллу», где в 341 матче забил 121 мяч. В финале Кубка Англии 1957 года забил оба мяча своей команды в ворота «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «Астон Виллы» со счётом 2:1. В 1958 году отправился на финальную часть чемпионата мира в Швецию в составе сборной Северной Ирландии. Тем самым стал первым игроком из «Астон Виллы», кто играл в финальной части чемпионата мира. Он помог своей сборной дойти до четвертьфинала, забив 5 мячей и став лучшим бомбардиром своей команды. После ухода из «Астон Виллы» в 1962 играл за «Вулверхэмптон» и «Плимут».

Достижения 
 Рекордсмен сборной Северной Ирландии по количеству голов на чемпионатах мира: 5 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Северной Ирландии
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Атланта Чифс»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Вустер Сити»
Игроки ФК «Гленторан»
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Тренеры ФК АЕЛ Лимасол
Тренеры ФК «Гленторан»
Тренеры сборной Гонконга по футболу